Bahadurganj (Ghazipur), een plaats in de Indiase staat Uttar Pradesh
Bahadurganj (Kishanganj), een plaats in de Indiase staat Bihar